All the Greatest Hits — сборник лучших песен английской рок-группы McFly, выпущенный в Великобритании 5 ноября 2007 года. Альбом, кроме представленных ранее, содержал песни «The Heart Never Lies», «Don’t Wake Me Up» и кавер-версию песни Foolproof «Can’t Stop Diggin» под названием «The Way You Make Me Feel».

Список композиций

Greatest Hits 
 Five Colours In Her Hair
 All About You
 Star Girl
 Obviously
 The Heart Never Lies
 Please, Please
 Room On The 3rd Floor
 Don’t Stop Me Now
 I’ll Be OK
 That Girl
 Baby’s Coming Back
 Transylvania
 The Way You Make Me Feel
 Umbrella

All the Greatest Hits 
 Five Colours In Her Hair
 Obviously
 That Girl
 Room On The 3rd Floor
 All About You
 I’ll Be OK
 I Wanna Hold You
 The Ballad Of Paul K (Оркестровая версия)
 Ultraviolet
 Please, Please
 Don’t Stop Me Now
 Star Girl
 Friday Night
 Sorry’s Not Good Enough
 Transylvania
 Baby’s Coming Back
 The Heart Never Lies
 The Way You Make Me Feel
 Don’t Wake Me Up
 Five Colours In Her Hair (Версия для США)
 You’ve Got a Friend
 Memory Lane (Запись с Манчестер арены 2006 год)

Позиции в чартах 

Альбомы McFly
Альбомы, спродюсированные Хью Пэдхамом